SAO
 Смитсоновская астрофизическая обсерватория — обсерватория в США.
 Sword Art Online — аниме и манга.
 SAO 158687 — тусклая звезда 8,8 звёздной величины в созвездии Весов.

См. также 
  (латиница)
  (кириллица)